Phường 12 (Bình Thạnh)
Phường 12 (Gò Vấp)
Phường 12 (Phú Nhuận)
Phường 12 (Quận 3)
Phường 12 (Quận 4)
Phường 12 (Quận 5)
Phường 12 (Quận 6)
Phường 12 (Quận 8)
Phường 12 (Quận 10)
Phường 12 (Quận 11)
Phường 12 (Tân Bình)
Phường 12 (Vũng Tàu)